

Sigle 
 Documento programmatico sulla sicurezza – parte delle misure minime di protezione dei dati personali previsto dal decreto legislativo 196/2003 (Legge sulla privacy)
 Demokratska Partija Socijalista Crne Gore – partito politico montenegrino
 Dorožno-patrul'naja služba – reparto di polizia stradale russo
 General Directorate of Standardization

Videogiochi
 In alcuni giochi FPS arena viene chiamato Dps quella tipologia di classe in cui ci sono i personaggi con un alto potenziale offensivo in grado di provocare ingenti danni agli avversari. Inoltre Dps è l'acronimo di Damage per Second e indica quanti danni riesce ad infliggere quel giocatore al secondo.